Csirke Ferenc (1707–1765) református püspök
 Csirke Ferenc (1976) kosárlabdázó, kosárlabdaedző